

Onomastica
Serapione – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Publio Cornelio Scipione Nasica Serapione, politico romano, console del 138 a.C. e pontefice massimo
 Publio Cornelio Scipione Nasica Serapione, politico romano, console del 111 a.C.
 Serapione di Alessandrina, medico empirico del II secolo a.C.
 Serapione, funzionario tolemaico del I secolo a.C.
 Serapione, stratego tolemaico del I secolo a.C., forse identico al precedente
 Serapione, medico greco del I secolo
 Serapione il Vecchio (Yuhanna Ibn Sarabiyun), medico arabo del IX-X secolo
 Serapione il Giovane (Yuhanna Ibn Sarabiyun), medico arabo del XII-XIII secolo

Pagine correlate
San Serapione